Le terme microdon ou Microdon fait référence à :

 Un microdon ou micro-don est un don de très faible montant.
 La société microDON ou MicroDON est une entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS).
 Microdon, signifiant en latin « petites dents », est aussi utilisé dans la nomenclature scientifique en tant que nom générique pour plusieurs espèces animales et végétales, ainsi que pour les genres suivants :
 Microdon Meigen, 1803, genre de diptères de la famille des Syrphidae.
 Microdon Choisy, 1824, genre de plantes de la famille des Scrophulariaceae.
 Microdon Conrad, 1842, genre fossile de bivalves décrit par Timothy Abbott Conrad.
 Microdon Agassiz, 1833, genre de poissons préhistoriques de la famille des Pycnodontidae.